High Live е концертен албум на германската пауър метъл група Helloween. Записан е в Италия и Испания през 1996 г. През 2002 г. видеото е преиздадено на DVD от Sanctuary Records.

Състав 
 Анди Дерис – вокали
 Михаел Вайкат – китара
 Роланд Грапов – китара
 Маркус Гроскопф – бас китара
 Ули Куш – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Хелоуин
Музикални албуми от 1996 година
Концертни албуми